Подрез:

 Подрез, Аполлинарий Григорьевич (1852—1900) — российский хирург.
 Подрез, Дмитрий Арнольдович (род. 1971) — белорусский футболист.
 Евфимий (Подрез) (ум. 1499) — епископ Русской православной церкви.

Примечания